Sagan kan syfta på:

 Sagan (pjäs) – en pjäs av Hjalmar Bergman
 Sagan – tyskt namn på den numera polska staden Żagań
 Sagan (saga) – en konstsaga av Johann Wolfgang von Goethe
 Hertigdömet Sagan – ett hertigdöme i Nedre Schlesien 1274–1549, med Żagań som huvudstad

Personer
 Carl Sagan,(1934-1996), astronom och författare
 Françoise Sagan (1935-2004), författare
 Peter Sagan (1990–), proffscyklist.

Geografi

Azerbajdzjan 
1 Şağan, ort, Baku,

Iran 
2 Sagān, ort, Västazarbaijan,

Polen 
3 Żagań, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat żagański,

Se även 
 Saga (olika betydelser)

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar